Дени́с Алексе́ев:
 Алексеев, Денис Валерьевич (род. 1976) — российский кинопродюсер и сценарист, член Гильдии кинопродюсеров России.
 Алексеев, Денис Сергеевич (род. 1987) — российский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года.